Nora (Örebro, Švedska), grad u Švedskoj
 Nora (općina), općina u Švedskoj
 Nora (ime), žensko ime
 Nora (rijeka), rijeka u Rusiji, pritoka Selemdže